Pfarrkirche Stegersbach steht für:

 Alte Pfarrkirche Stegersbach
 Neue Pfarrkirche Stegersbach